Pothuis (bouwwerk), bepaald bouwwerkje
Pothuis (Makkum), voormalig pakhuis en museum annex expositieruimte in de Friese plaats Makkum

Personen
Annie Pothuis, Nederlands violiste en componiste
Carry Pothuis-Smit, Nederlands volksvertegenwoordiger
Charlotte Pothuis, Nederlands kunstenares
Samuel Pothuis, Nederlands vakbondsbestuurder